

Дембяни — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембяни — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембяни — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембяни — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембяни — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембяни — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембяни — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства